La memoria corporal (MC) es una hipótesis de que el propio cuerpo es capaz de almacenar recuerdos, a diferencia del cerebro. Si bien los experimentos han demostrado la posibilidad de la memoria celular  actualmente no se conocen medios por los cuales los tejidos que no sean el cerebro sean capaces de almacenar recuerdos.  

El uso moderno de MC tiende a enmarcarlo exclusivamente en el contexto de la memoria traumática y las formas en que el cuerpo responde al recuerdo de una memoria. En este sentido, ha cobrado relevancia en el tratamiento del TEPT .

Descripción general 
Peter Levine llama MC memoria implícita o más específicamente memoria procedimental, cosas que el cuerpo es capaz de hacer automáticamente y no en la propia conciencia. Él aclara 3 tipos de MC y enmarca su trabajo en términos de consecuencia de memoria traumática y resolución:

 Acciones motoras aprendidas: patrones de acción que las regiones superiores del cerebro pueden modificar continuamente con el tiempo.
 Respuesta de emergencia: comportamientos instintivos programados (es decir, respuesta de lucha o huida, etc. . . ).
 Atracción o repulsión: nos atraen las fuentes de nutrición y crecimiento y nos repelen las fuentes de daño o toxicidad.

Nicola Diamond desarrolla la opinión del filósofo Merleau-Ponty y afirma que el MC se forma haciendo. Ya sea practicando una actividad corporal o formando una reacción ante un recuerdo traumático. 

Edward Casey habla de MC como "memoria intrínseca al cuerpo, cómo recordamos por y a través del cuerpo", en lugar de lo que se recuerda sobre el cuerpo. 

Thomas Fuchs define 6 tipos diferentes de MC: memoria procedimental, situacional, intercorpóreal, incorporativa, dolorosa y memoria traumática. Señala que no son estrictamente separables entre sí, sino que "se derivan de diferentes dimensiones de la experiencia corporal".  Michelle Summa refina aún más esta definición como una memoria implícita. Una conciencia operativa pre-temática del pasado expresada a través del cuerpo.  

Antonio Damásio llama a estas reacciones ante los recuerdos marcadores somáticos o emociones que se expresan principalmente como sensaciones físicas. 

Estos recuerdos a menudo se asocian con dolor fantasma en una parte o partes del cuerpo: el cuerpo parece recordar el trauma pasado. La idea de memoria corporal es una creencia frecuentemente asociada a la idea de recuerdos reprimidos, en los que se pueden retener y recuperar recuerdos de incesto o abuso sexual a través de sensaciones físicas.  También puede estar asociado con la sensación de miembro fantasma, pero esto es menos común.

Escepticismo 
En 1993, Susan E. Smith, presentó un artículo relacionado con la idea de la "Psicología del Sobreviviente" en una conferencia sobre el síndrome de la memoria falsa, afirmó sobre la BM que "se cree que los recuerdos corporales son literalmente grabaciones emocionales, cinestésicas o químicas almacenadas en el celular". nivel y recuperable volviendo o recreando las condiciones químicas, emocionales o cinestésicas bajo las cuales se archivan las grabaciones de la memoria.  Continuó en el resumen del artículo, "una de las teorías más comúnmente utilizadas para apoyar la ideología de recuerdos reprimidos o incesto y amnesia de abuso sexual son recuerdos corporales". y "La creencia en estos conceptos pseudocientíficos parece estar relacionada con el analfabetismo científico, la credulidad y la falta de habilidades de pensamiento crítico y habilidades de razonamiento tanto en la comunidad de salud mental como en la sociedad. en general" 

Una revisión sistemática de 2017 de la investigación interdisciplinaria sobre la memoria corporal encontró que los datos disponibles no respaldan ni refutan en gran medida la afirmación de que los recuerdos se almacenan fuera del cerebro y se necesita más investigación. 

En la Enciclopedia de fenomenología, Embree señala que "postular la memoria corporal es abrir una caja de Pandora ", y vincula la idea a asociaciones físicas de memoria en lugar de una memoria almacenada de manera corporal.

Memoria celular 
La memoria celular (MC) es una hipótesis paralela a la MC que postula que los recuerdos se pueden almacenar fuera del cerebro en todas las células.  Algunas personas que han recibido trasplantes de órganos creen en la idea de que los tejidos no cerebrales pueden tener recuerdos, aunque esto se considera imposible. Sin embargo, el autor dijo que las historias son intrigantes y pueden conducir a una investigación científica seria en el futuro.  En su libro Trans plantNation, Douglas Vincent sugiere que los nuevos recuerdos, pensamientos, emociones y preferencias atípicos después de un trasplante de órganos sugieren más medicamentos inmunosupresores y el estrés de la cirugía en la percepción que la transferencia legítima de la memoria. En otras palabras, "tan imaginario como un mal viaje con LSD u otra droga psicotrópica ".

Gusanos planos 
Los biólogos de la Universidad de Tufts han podido entrenar gusanos planos a pesar de la pérdida del cerebro y la cabeza. Esto puede mostrar la memoria almacenada en otras partes del cuerpo en algunos animales.  Un gusano reducido a 1/279 del original puede volver a crecer en unas pocas semanas y ser entrenado mucho más rápido para dirigirse hacia la luz y el espacio abierto para la comida, un comportamiento antinatural para un platelminto. Con cada cabeza eliminada, los tiempos de entrenamiento parecen reducidos. Esto puede ser solo un signo de epigenética que muestra la apariencia de la memoria. 

Sin embargo, en las décadas de 1950 y 1960, los experimentos con gusanos planos de James McConnell midieron cuánto tiempo se tardaba en aprender un laberinto. McConnell entrenó a algunos para moverse por un laberinto y luego los cortó y se los dio de comer a gusanos no entrenados. El grupo no entrenado aprendió más rápido en comparación con un control que no había sido alimentado con gusanos entrenados. McConnell creía que el experimento indicaba memoria celular.  El entrenamiento consistía en estresar a los gusanos con descargas eléctricas. Este tipo de estrés libera hormonas persistentes y no muestra evidencia de transferencia de memoria. Experimentos similares con ratones entrenados y alimentados con ratones no entrenados mostraron un aprendizaje mejorado. No fue un recuerdo lo que se transfirió sino un tejido enriquecido con hormonas.

Uso actual e investigación 
En epigenética, existen varios mecanismos para que las células transmitan "recuerdos" de factores estresantes a su descendencia. Las estrategias incluyen el transporte nucleocitoplasmático de Msn2, cambios en la cromatina, partición de factores anti estrés y macromoléculas dañadas entre las células madre e hija. 

En la inmunidad adaptativa hay un MC funcional que permite que el sistema inmunitario aprenda a reaccionar ante los patógenos a través de mecanismos como la mediación de la memoria citotóxica en la médula ósea,  la memoria inmunitaria innata en las células del estroma,  la mediación fúngica de la inmunidad innata y heredada.  y entrenamiento inmunológico de células T y B.  En este sentido, MC es esencial para la investigación de vacunas e inmunidad .

Referencias

Enlaces externos 

 La memoria celular insinúa los orígenes de la inteligencia, Nature, del 23 de enero de 2008
Trasplantes
Pseudociencia